Romasis ist ein männlicher litauischer Vorname (abgeleitet von Rom). Die weibliche Form ist Romasija.

Personen 
Romasis Vaitekūnas, Jurist und Politiker, ehemaliger Minister.

Männlicher Vorname
Litauischer Personenname